Miejscowości w USA:
 Alliance – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Box Butte
 Alliance – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pamlico
 Alliance – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
Gminy w USA:
 Alliance (ang. Alliance Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clay
 Alliance (ang. Alliance Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
Inne:
 Alliance – miasto w Surinamie
 Alliance – album zespołu Grailknights

Zobacz też